Bram Ronnes (1978), een Nederlands beachvolleybalspeler
 Erik Ronnes (1967), een Nederlands politicus van het CDA
 Frans Ronnes (1948-2017), een Nederlands politicus van het CDA
 Jan Ronnes (1938), een Nederlands politicus van KVP en CDA